Lif fue una banda española de rock. Su estilo es un rock muy potente, con toques de metal, hardcore y punk y letras en euskera. Sus referencias musicales fueron grupos como Rollins Band, Suicidal Tendencies, Social Distortion, Turbonegro, Biohazard, Machine Head, El Corazón del Sapo, Dut, BAP!! o Deftones. Fueron poco conocidos fuera del País Vasco, a pesar de haber acompañado a Fermin Muguruza eta Dut como teloneros. Grabaron dos álbumes para Esan Ozenki-Metak.

Historia 
Su origen puede remontarse a 1993, cuando un grupo de seis amigos de Fuenterrabía (Guipúzcoa) formaron el grupo Live In The Attic. Tenían una media de 13 años de edad y los más mayores acababan de terminar la EGB. En 1998, después de la muerte de uno de sus componentes ("Kinki") el grupo se transformó en Lif y grabó su primer demo con la siguiente formación:  Panttera (voz), Trasformer (guitarra), Txintxingoma (guitarra), Txise (bajo) y Ángel (batería). Su amistad con sus paisanos Dut hace que estos últimos los llevasen como teloneros en algunos conciertos. Poco después, la discográfica Esan Ozenki les propuso grabar un LP y acompañar como teloneros a Fermin Muguruza eta Dut, lo que les permitió tocar y darse conocer frente a un público numeroso en todo el País Vasco.

Su primer disco, Lif (1998), lo grabaron tras varios problemas y retrasos, entre ellos, Ángel se rompió una pierna. El disco fue relativamente bien acogido pero se notaba la inexperiencia del grupo en el estudio. El sonido era muy contundente (rozando el thrash metal en ocasiones) y las letras reivindicativas, sin caer en el panfleto, a la vez que personales.

Hasta entonces se prodigaron en directo tanto como pudieron, tanto en el País Vasco como fuera de él, teniendo en cuenta que nunca fueron una banda profesional. Sus shows eran contundentes y frenéticos, demostrando que el escenario era su medio natural.

A principios de 2001, los componentes decidieron tomarse un breve periodo (que terminó siendo de tres meses) para reflexionar sobre sus nuevos pasos musicales. En abril decidieron entrar a grabar once canciones para su nuevo trabajo, que titularon * (Asterisco), esta vez para Metak. Para ello se aislaron en una cabaña cerca de Maldaerreka (Navarra) con su propio equipo y junto con Karlos Osinaga (de Lisabö y ex Kashbad) que ejerció de técnico de sonido, productor y realizó las mezclas. Para la masterización final recurrieron a los estudios de Ángel Katarain. Las letras se vuelven más personales y el sonido metal desaparece para dar cabida a unas composiciones hard rock un tanto más reposadas. El disco tuvo un mayor éxito de crítica que su primer trabajo. También colaboraron en diferentes recopilatorios como el de Bonberenea.

Después de editar su segundo disco y realizar la gira del mismo, dejaron de tocar. Uno de sus miembros monto el grupo de metal Kalite, uno de los guitarras, txintxin, se incorporó a al grupo Pinbol, txintxin y el bajista Iker junto con otros amigos,  formaron el grupo Citizen. El batería de Lif, angel, actúa en solitario acompañado de una guitarra con el nombre de "Lines" o "Anjelines" . Publicó su disco "dena truk" en 2009 con el sello psilocibyna records. http://www.myspace.com/anjelines.

Actualmente dan conciertos ocasionalmente, dos o tres al año.

Miembros 
 Panttera (Danel Emazabel): voz.
 Txintxingoma (Iñigo Leoz): guitarra.
 Trasformer (Igor Teresa): guitarra.
 Txise (Iker Urtizberea): bajo.
 Angel Etxebeste: batería.

Discografía 
 Lif (Esan Ozenki, 1998). CD.
 * (Metak, 2001). CD.

Enlaces externmos 
 Página de Lif en la página web de Metak

Artistas de Metak
Artistas de Esan Ozenki
Grupos de rock del País Vasco
Grupos de música de los años 1990